Osoby o tym nazwisku:
 Karim Boudiaf – katarski piłkarz
 Mohamed Boudiaf – algierski przywódca polityczny